Перфетти () — многозначный термин.

 Перфетти, Антонио (1792—1872) — итальянский гравёр.
  (род. 1990) — итальянская теннисистка.
 «Перфетти Ван Мелле» — итальяно-нидерландский концерн, производящий кондитерские изделия и жевательную резинку.